XXIII Giochi olimpici invernali – competizione sportiva che si è svolta a Pyeongchang dal 9 febbraio al 25 febbraio 2018
 XII Giochi paralimpici invernali – competizione sportiva che si è svolta a Pyeongchang dal 9 marzo al 18 marzo 2018